Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1155—1212) — великий князь Владимирский
 Всеволод Юрьевич (князь новгородский) (1238†) — внук первого
 Всеволод Юрьевич Орехва — тарусский князь, известный по родословным